Ефраін Веларде (* 1986) — мексиканський футболіст, захисник клубу «Масатлан». Виступав в збірній Мексики.
 Маріо Веларде (1940—1997) — мексиканський футболіст та тренер, виступав на позиції півзахисника.
 Пабліта Веларде (1918—2006) — американська художниця з народу пуебло.
 Педро Веларде (1779—1808) — капітан артилерії, один з керівників повстання жителів Мадрида проти окупації міста військами Наполеона Бонапарта.
 Рамон Лопес Веларде (1888—1921) — іспанський поет.
 Ренді Велард (* 1962) — американський бейсболіст.
 Фабіола Леон-Веларде (* 1956) — перуанська фізіолог.
 Хуан Веларде (* 1974) — іспанський авіатор.
 Хуан Веларде (* 1927) — іспанський футболіст.

 Веларде — переписна місцевість в США, округ Ріо-Арріба штату Нью-Мексико.